Qazaq kan syfta på:

 Qazaq Shyghanaghy – en bukt i Kazakstan
 Kūh-e Qazaq – ett berg i Iran